Theodorsen ist der Familienname folgender Personen:
 Petter Theodorsen (* 1995), norwegischer Radrennfahrer
 Silje Theodorsen (* 1994), norwegische Skilangläuferin